Бирюч Петроградских государственных театров — советский театральный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге Центральной библиотекой Русской драмы под редакцией её директора А. С. Полякова в 1918–1921 годах.

Первый номер еженедельника появился в ноябре 1918 года. Однако из-за сложностей с типографией и реализацией журнала с февраля 1919 года «Бирюч» стал выходить раз в месяц сдвоенными номерами (№ 11/12 — № 19/20), а в мае редакция приняла решение издавать сборники статей — с июня 1919 года по 1921 год были опубликованы два сборника статей: Сб. I (июль — авг.) (1919) и Сборник II (1921).

Журнал, главным образом, оповещал ( в согласии с древнеславянским словом «Бирюч» в своём названии) о жизни государственных театров Петрограда. В нём размещались подробные либретто пьес и программы спектаклей, театральная хроника, короткие архивные заметки, статьи ведущих актёров, режиссёров, художников, драматургов, историков театра, филологов и литературоведов Петрограда, печатались письма и воспоминания. В качестве приложения печаталась вкладка с текущим репертуаром государственных Петроградских театров. Сборники отличались обилием фактических материалов.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Т. 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — : Советская энциклопедия, 1961.
 Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общ. ред. М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородской, А. В. Мартыновой и др. — : Большая Российская энциклопедия, 2001. — ISBN 5-85270-167-X.

Ссылки 
 Бирюч Петроградских Государственных театров 1918-1919

Журналы по алфавиту
Журналы, появившиеся в 1918 году
Театральные журналы
Журналы СССР